Gandler ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Gandler (* 2001), österreichische Biathletin
 Markus Gandler (* 1966), österreichischer Skilangläufer und ORF-Co-Kommentator
 Stefan Gandler (* 1964), deutscher Philosoph und Sozialwissenschaftler